Jan Szewczyk (1891–1967) – major dyplomowany artylerii Wojska Polskiego.
 Jan Szewczyk (1896–19??) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego.
 Jan Szewczyk (1897–1940) – kapitan Wojska Polskiego i ofiara zbrodni katyńskiej.
 Jan Szewczyk (1930–1975) – polski filozof marksistowski.
 Jan Szewczyk (1934–2013) – popularyzator jazzu, działacz muzyczny.
 Jan Szewczyk (1935–2017) – ksiądz prałat, dziekan dekanatu żorskiego (1979–2003).